

Geografia 
 San Macario – frazione varesotta divisa tra Samarate e Ferno (di quest'ultimo è l'unica località)
 San Macario in Piano – circoscrizione di Lucca, nei pressi del torrente Contesora
 Isola San Macario – isola del comune di Pula in provincia di Cagliari

Persone
 San Macario (†250) – martire in Roma insieme ai santi Rufino, Giusto e Teofilo, celebrato il 28 febbraio
 San Macario di Alessandria (†250) – martire ad Alessandria d'Egitto insieme ai santi Giuliano, Cronone e Besas, celebrato l'8 dicembre
 San Macario (†250) – martire ad Alessandria d'Egitto insieme a san Fausto ed altri dieci compagni, sotto l'imperatore Decio, celebrato il 6 settembre
 San Macario (†298) – giovane soldato romano della "Legione Tebea"
 San Macario (†311) – martire in Melitania insieme ai santi Eudossio, Zenone ed altri, celebrato il 5 settembre
 San Macario di Gerusalemme (†335) – vescovo di Gerusalemme dal 314, celebrato il 10 marzo
 San Macario di Petra (†350) – vescovo di Petra, celebrato il 20 giugno
 San Macario – sacerdote e martire sotto l'imperatore Flavio Claudio Giuliano, celebrato il 20 dicembre
 San Macario il Grande o l'Egiziano (†390) – monaco, celebrato il 19 gennaio
 San Macario l'Alessandrino o il Giovane (†395) – monaco, celebrato anch'egli il 19 gennaio
 San Macario (†394) – martire insieme a Giuliano d'Alessandria, celebrato il 12 agosto
 San Macario il Taumaturgo (†830) – abate in un convento a Pelecete presso Costantinopoli, celebrato il 1º aprile
 San Macario Abate o di Collesano (†1005) – celebrato il 16 dicembre
 San Macario di Antiochia (†1012) – vescovo, benedettino a Gand, celebrato il 10 aprile
 San Macario lo Scozzese (†1153) – scozzese, abate a Würzburg, celebrato il 19 dicembre
 San Macario di Mosca (†1563) – metropolita di Mosca, celebrato dalla Chiesa ortodossa il 30 dicembre
 San Macario di Kanev (†1678) – archimandrita di Kaniv, celebrato dalla Chiesa ortodossa il 7 settembre ed il 13 maggio

Altro 
 Cattedrale di San Macario – chiesa di Aberdeen
 Chiesa di San Macario – chiesa di Bando, frazione del comune di Argenta
 Chiesa di San Macario – chiesa di San Macario in Monte, frazione del comune di Lucca
 Chiesa di San Macario al Capannone – chiesa di Torrita di Siena

Note

Pagine correlate 
 Macario